Переименование тюркских топонимов в Армении — процесс переименования тюркских топонимов правительствами Армянской ССР и Армении в XX—XXI веках. Этот процесс, начавшийся в 1924 году, был тесно связан с протекающими внутри страны политическими процессами, такими как массовая репатриация армян из-за рубежа в СССР, переселение азербайджанцев из Армении в Кура-Аракскую низменность и др.

Топонимы в большом количестве переименовывались в 1935 году, в послевоенные годы, в 1967—1968 годах, в 1988 году, когда произошло массовое изгнание азербайджанцев из страны и после.

Существовало несколько методов переименования тюркских топонимов: перевод топонима, перевод половины названия или гибридное переименование, лингвистическая переделка, полное изменение топонима.

Возникновение тюркских топонимов в Армении 

Армяне являются потомками автохтонного населения территории современной Армении, а долина Аракса и Араратская равнина — центром древней культуры и исторической армянской государственности. Именно там находились столицы Великой Армении, а в Средние века также Багратидской Армении — Ервандашат, Армавир, Арташат, Вагаршапат (также духовный центр армян в 303—484 годы, и снова с 1441 года ), Двин (также духовный центр армян в 484—931 годы) и Ани. Все эти города являлись основными центрами развития древнеармянской культуры.

Начиная с XI века, территория Армении (Васпураканское и Анийское царства) подверглась нашествию тюрок-сельджуков, пришедших из Средней Азии, которое нанесло сильный удар по армянскому этносу региона и привело к эмиграции значительной части армян. На Армянском нагорье начался многовековой процесс оттеснения армянского и курдского населения пришлым тюркским.

В XIII—XV веках территория Армении подвергается сперва набегам монголов во главе с Чингисханом, а позднее — завоевательным походам Тамерлана. Шло массовое заселение территории пришлыми тюркскими кочевниками, а число армянского населения уменьшалось — происходила миграция армян из региона. 

В конце XVI — начале XVII вв., турецкие власти подвергли тысячи армян из Тебриза, Вана, Нахичевани, Карабаха и других мест депортации, взамен, они массово заселяли эти территории, включая Сюник и Араратскую долину, пришлыми жителями.

В 1603 году шахом Аббасом I было организовано массовое принудительное переселение жителей Восточной Армении вглубь Персии («Великий сургун»). Армянское население региона сократилось на 250—300 тысяч человек.

Постоянные разрушительные войны между Персидской и Османской империями и применяемая сторонами тактика выжженной земли привели к резкому сокращению численности армянского населения. Перед наступающими османскими войсками персы угоняли сотни тысяч человек, в результате чего эти территории оказались заселены тюркскими племенами. Постоянной войны оказали глубокое влияние на топонимы в регионе и особенно в Армении.

Как отмечает Арсений Сапаров, если передача территории происходит с уничтожением местного населения, то происходит полная замена «культурного пейзажа» и географических названий в регионе. Это мнение подтверждает и российский исследователь Иван Шопен, указывавший, что пришлые тюркские кочевники не смогли установить прежние названия местных объектов и дали им свои имена:

Также заметным фактом, указывающим на вынужденные переселения армянского населения, является то, что ряд тюркских топонимов в Армении имеют арабо-тюркский корень «хараб/хараба», что означает руины. 

Таким образом, крупномасштабные переселения населения Армении и проникновения тюркских кочевых племён на территорию Армянского нагорья, происходившее в течение целого ряда веков, резко изменили этнический состав региона, обратив вспять историческое преобладание армянского населения, а также его культурный ландшафт. Прежняя армянская топонимика частично осталась, но была адаптирована или же полностью заменена тюркской.

Азербайджанская версия происхождения тюркских топонимов в Армении 
По мнению мировой исторической науки, тюрки не появлялись Кавказском регионе до начала нашей эры. В апреле 630 года войска Западно-тюркского каганата напали на Армению, а в VII—VIII веках на территорию современной Армении и небольшой части восточной Турции несколько раз вторгались войска Хазарского каганата, однако в значительном количестве до XI века тюрки там не оседали. Массово тюрки впервые поселились на территории современной Армении после сельджукского нашествия XI века, когда пришлые тюркские кочевники изменили этническую картину региона, оттеснив армянское и курдское население. Это положило в XI—XIII вв. начало формированию азербайджанской народности, который завершился в конце XV века.

Согласно точке зрения, существующей только в Азербайджане, тюрки являются древнейшим населением региона, а тюркские топонимы возникли на территории Армении со времен Урарту (IX—VI вв. до н. э.). Так, согласно Сабиру Асадову, само название Урарту имеет тюркский корень «ур/ури» со значением «возвышенность» и «арт» со значением «нагорье, гора». Он также утверждает, что ряд названий местностей Араратской долины и региона Севанского озера, отражённых в урартских надписях, имеет тюркское (азербайджанское) происхождение. Так, по его мнению, от тюркского «ар» — «рыжий» — происходит название Армении. Название столицы Великой Армении, Арташат, также возникло из тюркских языков, где «арт» имеет значение «нагорье, хребет, спина, гора», а «шат» — «скалистая возвышенность, слияние рек, выступ горы, междуречье, разветвление реки, рукав реки». Название «Двин», по его словам, образовано от тюркского «дабан» с соответствующими значениями «холм, перевал, горка, горный перевал». По мнению Асадова, «все исторические памятники Армении, её топонимы убедительно доказывают, что на протяжении тысячелетий азербайджанцы были основными жителями этой территории». Асадов называет «геноцидом топонимов» замену на территории Армении «азербайджанских топонимических названий», последовавшую «за этим <геноцидом азербайджанского народа>».

Г. А. Гейбуллаев также считает, что упоминаемые Птолемеем топонимы, топонимы из грузинских источников V века, этнонимы и топонимы из Армянской географии VII века и т. д., на территории Закавказья являются тюркскими по происхождению, которые появились с проникновением племен скифов и саков, которые он именует тюркскими, хотя в мировой науке они однозначно считаются ираноязычными. Так, Гейбуллаев считает тюркскими топонимы «древнейшие тюркские этнотопонимы: Албан (I—II вв.), Баласакан (III в.), Кемахия и (II в.), Кангар (V в.), Чол (V в.), Хунан (V в.), Гаргар (V в.), Шаке (VII в.), Тертер (VII в.), Гянджа (VIII в.), в которых отражены наименования тюркоязычных племен албан, сак, камак, кангар, чол, хунн, гаргар, печенег, тертер, кенджек». Между тем, современной наукой кавказские албанцы однозначно считаются кавказоязычными племенами, родственными лезгинам.

Российский историк В. А. Шнирельман отмечает, что аргументы азербайджанских сторонников исконного проживания тюрков на территории Закавказья выглядят беспомощными, однако они вызвали большой энтузиазм в кругах азербайджанских интеллектуалов, и выпущенный по этой проблеме сборник «К проблеме этногенеза азербайджанского народа» (Баку, 1984) стал считаться «вехой в азербайджанской исторической литературе». Согласно Шнирельману, после публикации сборника на страницы азербайджанских научных публикаций хлынул поток псевдонаучной литературы.

Переименование тюркских топонимов в армянские в XX веке 

Переименование топонимов в Армянской ССР тесно связано с протекающими внутренними политическими процессами в СССР. За период с 1924 по 1930 год было переименовано около 80 топонимов. Причина переименований была утверждена в официальном постановлении о переименованиях от 3 января 1935 года. В указе говорилось, что названия многих мест отражали религиозные, феодально-собственнические пережитки прошлого, а также большинство имели неустойчивое и подрывающее значение. Кроме того многие топонимы повторялись на двух или более территориях, что затрудняло почтовое и другие ведомства. Заметное увеличение в числе переименований наблюдалось в послевоенные годы (1946—1950 гг.), одной из причин которого была массовая репатриация армян в Советский Союз в ноябре 1945 года. В период с 1946 по 1948 год из Ближнего Востока, Северной и Южной Америки и Западной Европы прибыло около 90 000 армян.

Другим социально-политическим процессом оказавшим влияние на названия в Армении была эмиграция азербайджанцев в этот период, о котором сказано в постановлении Совета Министров СССР № 745 от 10 марта 1948 года о мероприятиях по переселению колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР. Согласно этому плану около 100 000 человек должны были «добровольно» переселиться. Сам процесс переселения включал три стадии: 10 000 человек в 1948 году, 40 000 в 1949, и 50 000 в 1950 (подробнее см. статью Депортация азербайджанцев из Армении (1947—1950)).

В одном из пунктов Постановления Совета Министров СССР № 4083 от 23 декабря 1947 года сказано:
11. Разрешить Совету Министров Армянской ССР освобождаемые азербайджанским населением постройки и жилые дома в связи с переселением их в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР использовать для расселения зарубежных армян, прибывающих в Армянскую ССР.

В 1967—1968 годах наблюдалось резкое увеличение числа переименованных названий, когда было изменено более чем 50 топонимов. К концу 1980-х гг. в Армянской ССР было 152 азербайджанских села с тюркскими названиями.

Хотя значительная часть тюркских названий была переименована в советское время, полностью процесс «детюркизация» топонимов завершился в первые годы независимости Армении.
В общей сложности за период с 1924 по 1988 года было переименовано более 600 топонимов Армянской ССР. Последним этапом стало переименование оставшихся на территории республики тюркских топонимов. По словам начальника Государственного комитета кадастра недвижимости Манука Варданяна, в 2006 году переименованы ещё 57 населенных пунктов. В 2007 году планировалось переименование ещё 21 населенного пункта республики. Этот процесс занял много времени в связи с тем, что имелись проблемы с выбором нового названия.

Переименование природных топонимов

Гидронимы 

Из 107 гидронимов было переименовано 71 (66 %).. Часть из них имели тюркские образования, связанные с водой: -чай (река), -гёль (озеро), -булаг (родник), -су (вода). 26 из них были изменены на армянские эквиваленты. Так -гёль было изменено на -лич (из 12 топонимов с гёль 11 были переименованы на лич), -булаг был заменён на ахпюр (из 4 топонимов с -булаг 2 были переименованы на ахпюр и только одно на русское -родник), а -су на армянский -джур. Иная была ситуация с тюркским -чай. Из них только один из 9 был переименован на армянский с -гет. Для остальных восьми было выбрано новое название. В целом метод переименования можно разделить на 4 категории:
 Перевод топонима: тюркское название озера Карагёль в армянский Севлич (чёрное+озеро); реки Балыглы в Дзыкнагет (рыбная (река)). Всего 5 случаев
 Перевод половины названия или гибридное переименование: Шорбулаг в Мушахпюр; Карагёл в Карилич (перевод). 12 случаев
 Лингвистическая переделка: Кафан в Капан, Эртапин в Артабун. 27 случаев.
 Полное изменение: Басут в Цав, Чайземи в Кашуни. 29 случаев
Так больше половины переименованных гидронимов неразрывны со старыми.

Оронимы 
Из 315 оронимов 164 (52 %) были переименованы. В случае с оронимами выделяются следующие тюркские образования: -даг (гора) — 17 случаев, -тепе (холм) — 9 случаев, -гайа (скала) — 4 случая. Тюркские образования изменялись следующим путём: Из 17 слов с -даг 10 были изменены на армянский эквивалент -сар; 6 из 9 с -тепе менялись как на сар так и на блур; и все 4 -гайа были изменены на -кар. Как и в случае с гидронимами, метод переименований можно подразделить на 4 категории.
 Известно 8 случаев перевода: Акдаг в Спитакасар (белый+гора); Демирли в Эркрасар (железная (гора))
 Известно 14 случаев гибридных переименований: Мурад-тепе в Мурадсар, Камаркайа в Камаркар
 Наиболее распространённым был метод переделки. Известно 98 случаев: Хартинлар в Хартинлер (окончание множественного числа на тюркском лар заменено здесь армянское слово лер для гор); Ишыглы в Ишхансар
 Известно 44 случая полного изменения: Маман в Цахкадзор, Богутлу в Ардени.

Отношение к переименованиям тюркских топонимов в Азербайджане 
Современные азербайджанские авторы квалифицируют переименование тюркских топонимов Армении как «культурный терроризм» и «лингвистический геноцид».

Список переименованных тюркских топонимов 

Согласно азербайджанским авторам в Армении в 1924—1991 гг. были переименованы следующие тюркские топонимы.

Примечания

Ссылки 
 
 Судьба азербайджанских топонимов. Джафар Гияси, Ибрагим Бозйель

История Армении
Азербайджанцы
Топонимия Армении